— город в Японии, находящийся в префектуре Миэ.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Миэ региона Кинки. С ним граничат города Камеяма, Цу, Набари, Кока, Нара и сёла Минамиямасиро, Ямадзоэ.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Экономика 
Важное место занимает туризм, главными объектами посещения являются замок Ига-Уэно (XVI век), Музей ниндзя в Ига-Уэно и несколько синтоистских и буддийских храмов. В городе развито производство лекарств, косметики и медицинского оборудования (заводы компаний Milbon и Rohto Pharmaceutical), промышленного оборудования и комплектующих (заводы компаний Asahi Diamond Industrial, Dijet, Molitec Steel и Nippon Light Metal), электротехники (завод компании Panasonic), сантехники (завод компании Inax Corporation), металлических конструкций (завод компании Minalco).

Символика 
Деревом города считается сосна густоцветная, цветком — Lilium japonicum, птицей — Phasianus versicolor.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Миэ